Hami Mandıralı (Arsin, 20 de julho de 1968) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como meia-atacante.Durante toda sua carreira, atuou pelo Trabzonspor. É detentor do gol com chute mais forte da história do futebol, atingindo 269 km/h em um gol de falta.

Carreira 
Hami Mandıralı integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996